Эмиль Лейхнер ():

 Эмиль Лейхнер (1902—1973) — чешский скрипач
  (1938—2019) — чешский пианист, его сын